Netanjahu ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Netanjahu (* 1949), israelischer Politiker (Likud) und 1996–1999, 2009–2021 sowie seit 2022 Ministerpräsident
 Benzion Netanjahu (1910–2012), israelischer Historiker und Zionist, Vater von Yonatan, Benjamin und Iddo Netanjahu
 Iddo Netanjahu (* 1952), israelischer Radiologe, Autor und Dramatiker
 Sara Netanjahu (* 1958), israelische Psychologin und Pädagogin
 Yonatan Netanyahu (1946–1976), israelischer Armeeoffizier